29-я армия:
 29-я армия — оперативное объединение в составе РККА во время Великой Отечественной войны с 1 июля 1941 года по февраль 1943 года.
 29-я общевойсковая армия — оперативное объединение в составе Вооружённых сил СССР периода 1970—1988 годов.
 29-я общевойсковая армия — оперативное объединение в составе Вооружённых сил Российской Федерации.
 29-я армия — оперативное объединение в составе японской Императорской армии, действовавшее во время Второй мировой войны.
 29-я воздушная армия — оперативное объединение, существовавшее в период времени с 20.02.1949 года по 01.04.1957 года в составе Военно-воздушных Сил Вооружённых сил СССР.